Rue de Romainville (Montreuil)
 Rue de Romainville (Paris)